

Patronyme
 Grégory Obert, (1981- ), est un pongiste belge.
 Marc Antoine Marie Obert, (1774-1830), fut un général français.

Toponyme 
Obert (Nebraska), une ville des États-Unis

Homonymie
Homonymie de patronyme